Елена Парфенюк:
 Парфенюк, Елена Борисовна (uk) (род. 1947) — украинский киновед, заслуженный работник культуры Украины (2000).
 Парфенюк, Елена Павловна (uk) (1922—1977) — советский художник по гриму.